Alegeri interne în USR PLUS au avut loc pana pe 3 octombrie 2021.

Context 
Ultimele alegeri interne din USR (2019) au fost câștigate de Dan Barna cu 65% iar contracandidata sa, Cosette Chichirău a obținut 33%.

În data de 15 august 2020, cele două formațiuni ale Alianței (Uniunea Salvați România și Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate) au susținut un congres online în care s-a decis fuziunea celor două formațiuni politice. Noua formațiune se va numi USR până la hotărârea tribunalului după care în cadrul unui nou congres noua formațiune va adopta numele de USRPLUS. Ambele partide, USR și PLUS, oficial și legal au fuzionat într-un singur partid la 16 aprilie 2021 după aprobarea Curții de Apel București.

Sistem Electoral 
Art. 55. (1) Președintele USR este ales prin votul universal, egal, direct, secret și liber exprimat al membrilor USR, pentru un mandat de 4 ani.

(2) Alegerea Președintelui USR se face prin intermediul unei platforme IT colaborative.

(3) Rezultatul votului se supune validării Congresului, pe baza raportului realizat de o comisie electorală desemnată de Biroul Național.

Art. 53. (1) Biroul Național este organismul executiv al USR.

(2) Biroul Național este compus din 25 de membri, din care 24 de membri sunt alesi de Congresul USR, iar presedintele USR este membru de drept al Biroului National. Numărul membrilor Biroului Național include și Vicepreședintii aleși conform prezentului Statut.

(3) Președintele și Vicepreședintii sunt membri de drept ai Biroului Național. Vicepreședinti ai Biroului Național sunt primii candidați, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obținute la Congres.

(4) Mandatul membrilor Biroului Național este de cel mult 4 ani. Funcția de Membru al Biroului Național poate fi deținută de aceeași pesoana pe o perioada de maxim 10 ani, la calculul acestui termen luându-se în considerare atât anii consecutivi cât și cei neconsecutivi în care a deținut funcția.

(5) Ședințele Biroului Național sunt convocate de Președintele USR, de cel puțin o treime din numărul membrilor Biroului Național sau de cel puțin jumatâte din numărul membrilor Comitetului Politic.

(5`)Alegerile pentru Biroul Național vor avea loc pe principiul proporționalității. Candidații la aceste foruri pot participa individual (listă cu un singur candidat) sau colectiv (vot preferential pe liste cu mai multi candidati). Fiecare candidat se va înscrie într-o singură listă, individuală sau colectivă. Locurile vor fi repartizate proporțional listelor, în funcție de numărul de voturi obținute de fiecare listă.

Rezultate Președinte

Rezultate pentru Biroul National

Alegeri pe filiale

București

Candidați pentru Biroul Național

Lista "#Împreună USR PLUS" 
 Allen Coliban, primarul Municipiului Brașov

 Nicu Stefanuță, membru al Parlamentului European
 Anca Sawaya, membru al BN
 Mihai Polițeanu, deputat de Prahova
 Cătălin Teniță, deputat de București
 Flavia Boghiu, viceprimar al Municipiului Brașov
 Ilinca Ghiza, coordonatoare USR Tineret-reg. Centru
 Vlad Teohari, fost candidat pentru Camera Deputaților
 Daniela Hering
 Magdalena Trofin, viceprimar al Municipiului Ploiești
 Anca Marcu, viceprimar com. Cojocna (jud. Cluj)
 Andrei Corbu, membru al BN
 Alexandra Coliban, președinte al USR PLUS Brașov
 Adrian Albu, membru al CL Sector 2
 Mihai Tonsciuc, membru al CL Ploiești
 Vlad Zaha
 Bogdan Stroe
 Radu Molnar, deputat de Cluj
 Cosmin Poteraș, senator USR PLUS de Dolj
 Marius Irimia, viceprimar al Municipiului Piatra-Neamț, președinte al USR PLUS Piatra-Neamț
 Mihai Morariu, membru al BJ Mureș
Catalin Salajan, fost presedinte al USR Cluj
Bogdan Zaharia
Eduard Grigorescu
Mihai Negru
Andreas Fruth
Ioana Gosman
Nida Șerban

Lista " #Uniți,reușim!" 

 Dacian Cioloș
 Vlad Voiculescu
 Dragos Tudorache
 Oana Țoiu
 Ramona Strugariu
 Ciprian Teleman
 Ioana Mihăilă
 Dragoș Pîslaru
 Andrei Lupu
 Brian Cristian
 Anca Dragu
 Emanuel Stoica
 Sergiu Hossu

Lista "La Guvernare 2024" 
 Dan Barna, vicepremier
 Cătălin Drulă, deputat de Timis
 Cristian Ghinea, ministrul Fondurilor Europene
 Stelian Ion, ministrul Justiției
 Claudiu Năsui, ministrul Economiei
 Cristina Prună, deputat de București
 Elena Lasoni, primar al Municipiului Câmpulung
 Radu Mihaiu, primar S2
 Lucian Viziteu, primar Bacău
 Gabriel Plesa, primar Alba-Iulia
 Cosette Chichirău, deputat de Iași
 Vlad Botoș, membru al Parlamentului European
 Ionuț Moșteanu, deputat de Argeș
 Radu Mihail, senator
 Radu Ciornei, deputat
 Silviu Dehelean, deputat
 Pollyana Hangan, deputat
 Radu Miruță, deputat
 Radu Panait, deputat
 Cristian Seidler, deputat
 Liviu Malureanu
 Octavian Berceanu
 Cătălin Stancu
 Cristian Moș
 Lucia Hang
 Andrei Gheorghiu, deputat
 Teodora Stoian, membru al BN

Candidați pentru președinția USR PLUS 2021-2025

Kiss Alexandru-Sorin 
Kiss Alexandru-Sorin (n. 19 ianuarie 1980, Borșa, Maramureș, România) Diasporean din anul 1998 din Borșa Maramureș, candidat la funcția de Presedinte USR,  membru Plus de la infintarea Partidului, membru fondator al miscarii Diaspora USR-Reformatorii.
Candidatura la functia de Presedinte USR fiind neinregistrat.

Irineu Darău 
Irineu Darău (n. 12 octombrie 1986, Sighetul Marmației, Maramureș, România) este senator al României din anul 2020, atunci când a candidat pe listele USR-PLUS și a fost ales în Circumscripția nr. 8 din Brașov.Irineu Darău este de profesie informatician. Fost olimpic la informatică și istorie, absolvent de licență și master în informatică la Universitatea din București, Irineu este în prezent antreprenor consultant în software și management.Are 15 ani de experiență internațională în IT și antreprenoriat, dintre care 10 ani în Franța. A urmat, de asemenea, cursuri la Centre international de formation européenne din Nisa. A fost implicat în mai multe proiecte civice, dintre care cele mai importante sunt cele legate de Fundația Academia Civică, de Centrul pentru Investigarea Crimelor Comunismului în România și de Memorialul Sighet.

Dan Barna 
Dan Barna (n. 10 iulie 1975, Sibiu, România) este un politician român, vicepremier în Guvernul Florin Cîțu din 21 decembrie 2020, membru al Camerei Deputaților din 2016 și președinte al Uniunii Salvați România, al treilea cel mai mare partid din Parlamentul României.

Dacian Cioloș 
Dacian Julien Cioloș (n. 27 iulie 1969, Zalău, Sălaj, România) este un politician român, de profesie inginer horticultor, care a deținut funcția de prim-ministru al României din noiembrie 2015 până în ianuarie 2017. Anterior, el a ocupat funcția de comisar european pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală în cadrul Comisiei Europene între 2010 și 2014. În ianuarie 2019 a fost ales președinte al Partidului Libertății, Unității și Solidarității (PLUS).

Note

USR PLUS
Partide anticorupție
USR PLUS